Sunčchon ( – Sunčchŏn) může být:
 Sunčchon (Jižní Korea) – město v Jižní Koreji
 Sunčchon (Severní Korea) – město v Severní Koreji